Эвр в древнегреческой мифологии и античной литературе может означать:
 Эвр или Евр () — бог юго-восточного ветра
 Эвр или Гебр () — в античную эпоху название реки на Балканском полуострове, ныне Марица